Это статья о фильме. Существует ещё и детская телепрограмма.

«С утра пораньше» () — американская короткометражная кинокомедия 1918 года.

«Особенность» этой картины — стремление основного персонажа быть очень похожим на известного всем кинолюбителям Бродягу из фильмов Чарли Чаплина.

Сюжет 

Чем заняться служащему отеля, а именно, коридорному, на работе утром? Ну уж конечно не помогать новым клиентам с их чемоданами и сумками при заезде в номера!

Можно попробовать продолжить спать, пусть и под несмолкаемые напоминания кукушки из часов. А если кукушкин крик надоест, её неплохо бы из ружья шугануть, по пути подстрелив кого-нибудь прямым попаданием сквозь межэтажные перекрытия.

Но что на самом деле может убедить коридорного выполнить свою работу? Уж не рукоприкладство босса — это точно. Тогда, наверное, его мольба?.. Ну, на мольбу ещё стоит среагировать.

Но главное в работе коридорного, как оказалось, не все эти подай-принеси, проводи, покажи, а умение расстраивать козни зловредного «честного жулика», стремящегося через женитьбу войти в семью владельца отеля. И у нашего героя такие «подвиги» очень даже неплохо получаются!

Создатели фильма 

Режиссёр: Чарльз Пэрротт (Чарли Чейз).

В ролях:
 Билли Вест — коридорный
 Оливер Харди — босс
 Розмари Теби — дочь босса
 Лео Уайт — честный жулик
 Бадд Росс — старик
 Фэй Холдернесс — служанка

Продюсер: Луи Бурстейн.

Оператор: Герман Оброк.

Ссылки 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1918 года
Немые фильмы США
Чёрно-белые фильмы США
Фильмы по алфавиту